Songgang (kinesiska: 松岗) är en sockenhuvudort i Kina. Den ligger i provinsen Guangdong, i den södra delen av landet, omkring 71 kilometer sydost om provinshuvudstaden Guangzhou. Antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Runt Songgang är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Shajing,  km sydväst om Songgang. Runt Songgang är det i huvudsak tätbebyggt.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Referenser 

Orter i Guangdong
WP:Projekt Kina